Marcel Michel (1872-1949), homme politique français
Marcel Michel (1926-1981), coureur cycliste français